La Nigérienne ist die Nationalhymne Nigers. Sie wurde am 12. Juli 1961 eingeführt. Den Text verfasste der Franzose  Maurice Albert Thiriet. Komponiert wurde das Lied von den Franzosen Robert Jacquet und Nicolas Abel François Frionne.

Am 21. November 2019 gab der nigrische Staatspräsident Mahamadou Issoufou bekannt, dass er die Nationalhymne ändern wolle. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem sich vermehrt kritische Stimmen gegen den Text der nigrischen Hymne richteten, da manche Passagen anscheinend der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich danken.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Text und Hörbeispiel zu La Nigérienne auf der Website des Staatspräsidenten Nigers.

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Musik (Niger)
Nationales Symbol (Niger)